Crevon peut désigner :

 le Crevon : une rivière, affluent de l'Andelle. 
 Crevon : une ancienne commune française de la Seine-Maritime aujourd'hui rattachée à Blainville-Crevon